Степан Борисович Струговщиков (1738—1804) — первый директор народных училищ Петербургской губернии, ; дед поэта и переводчика А. Н. Струговщикова.

Биография 
Родился в Москве  года — сын купца первой гильдии Бориса Петровича Струговщикова (1716—1777), получившего в 1763 году «за беспорочную службу» чин титулярного советника, и его супруги Феклы Антиповны (1717—1790), дочери тульского купца Пастухова (родная сестра Феклы, Матрёна Антиповна Пастухова, была замужем за известным меценатом П. А. Демидовым). Сначала московский первой гильдии купец, затем санкт-петербургский. Владел в Москве домом на Стретенке в Кисельном переулке. 

С 1782 года — Санкт-Петербургского магистрата заседатель и действительный статский советник. В царствование Екатерины II был учредителем приказов общественного призрения и директором народных училищ Петербургской губернии (1787—1796), способствовал введению удобного и простого элементарного образования по системе Янковича де Мириево. Основал в Петербурге Петропавловское училище "с специальною целию - иноземного языкознания". Четыре сына Струговщикова, окончившие училище, в совершенстве владели иностранными языками.

Скончался от чахотки  года (в Петербургском некрополе указана дата смерти —  1804 года), похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Семья 
Первая жена (с 1759) — Татьяна Ивановна (1743— ?), дочь московского купца из Семеновской слободы, Ивана Ивановича Медовщикова, директора питейных сборов.

Вторая жена — Анна Ивановна (21.03.1754 — 31.10.1825), похоронена на Смоленском лютеранском кладбище.

Дети:
 Маргарита (1777—1825), замужем (с 14 февраля 1802 года) за Семёном Григорьевичем Лихониным. 
 Александр (1778—18..?), писатель и переводчик.
 Николай (02.03.1786 — ?), крещён в Исаакиевском соборе, переводчик.
 Дмитрий, переводчик.
 Иван
 Фёкла (24.07.1787 — ?), крещена в Исаакиевсоком соборе, крестница своей сестры Маргариты.
 Анастасия (1790 — 30.04.1806), умерла от горячки.
 Фёдор (04.04.1791— ?), крещён в Исаакиевсоком соборе, крестник свой сестры Маргариты.
 Борис (05.04.1789— ?), незаконнорождённый, крещён в Исаакиевсоком соборе, крестник свой сестры Маргариты, подполковник (1827).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры